Mike Nugent kan henvise til flere personer:

 Mike Nugent (amerikansk fodboldspiller), har bl.a. spillet for Cincinnati Bengals og New York Jets
 Mike Nugent (atlet), har deltaget i handicap-OL flere gange